St Conan’s Church steht für:

 St Conan’s Kirk in Lochawe, Schottland
 St Conan’s Church (Egloshayle), Cornwall, England